Lebanon est le mot anglais pour Liban.

Sciences et techniques

Planétologie 
 Lebanon et Lebanon B, deux météorites trouvées sur la planète Mars

Biologie 
 Lebanon, un genre d'oiseau préhistorique

Culture et société

Cinéma 

 Lebanon, un film israélien de Samuel Maoz, Lion d'or à la Mostra de Venise 2009 ;
 Lebanon, un film pornographique gay américain tourné au Liban et sorti en 2006.

Toponyme

États-Unis

Homonymies exactes 
 Lebanon, ville du comté de New London, dans l'État du Connecticut ;
 Lebanon, petit village du comté de Potter, dans l'État du Dakota du Sud ;
 Lebanon, ville du comté de Saint Clair, dans l'État de l'Illinois ;
 Lebanon, localité du comté de Boone, dans l'État de l'Indiana ;
 Lebanon, village du comté de Smith, dans l'État du Kansas ;
 Lebanon, localité du comté de Marion, dans l'État du Kentucky ;
 Lebanon, ville du comté de York, dans l'État du Maine ;
 Lebanon, ville du comté de Laclede, dans l'État du Missouri ;
 Lebanon, petit village du comté de Red Willow, dans l'État du Nebraska ;
 Lebanon, ville du comté de Grafton, dans l'État du New Hampshire ;
 Lebanon, borough du comté de Hunterdon, dans l'État du New Jersey ;
 Lebanon, ville du comté de Madison, dans l'État de New York ;
 Lebanon, ville du comté de Warren, dans l'État de l'Ohio ;
 Lebanon, census-designated place située en Oklahoma ;
 Lebanon, ville du comté de Linn, dans l'État de l'Oregon ;
 Lebanon, ville siège du comté de Lebanon, dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
 Lebanon, ville du comté de Wilson, dans l'État du Tennessee ;
 Lebanon, petit village du comté de Live Oak, dans l'État du Texas ;
 Lebanon, ville du comté de Russell, dans le Commonwealth de Virginie ;
 Lebanon, ville du comté de Dodge, dans l'État du Wisconsin ;
 Lebanon, ville du comté de Waupaca, dans l'État du Wisconsin.

Homonymies partielles 
 Lebanon Junction, ville du comté de Bullitt, dans l'État du Kentucky
 North Lebanon Township, ville du comté de Lebanon, dans le Commonwealth de Pennsylvanie
 
 
 
 

Éponyme d'une météorite